Il tempo della nostra vita – film del 1948 diretto da H.C. Potter
Il tempo della nostra vita – soap opera statunitense in onda dal 1965